Miejscowości:
 Brashear – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Adair

Osoby:
 Donald Brashear – kanadyjski hokeista
 John Alfred Brashear (1840–1920) – amerykański astronom

Obiekty Astronomiczne:
 (5502) Brashear – planetoida z pasa głównego
 Brashear – krater na Księżycu